Schaub kan avse:
 Schaub – tyskt namn på en ort i Tjeckien, se Pšov
 G. Schaub Apparatebau – ett tidigare tyskt företag
 Schaub-Lorenz – ett varumärke
 Schaub (efternamn) – ett tyskt efternamn och personer med namnet